Insats kan syfta på:

Ekonomisk insats
 Insats (förening) – en typ av betalning som görs av medlemmar i en ekonomisk förening
 Insats (spel) – penningbelopp eller egendom som satsas vid spel av olika slag, såsom hasardspel och vadslagning
 Kapitalinsats – ekonomisk investering

Arbetsinsats
 Räddningsinsats – en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö, bestående av samhällets resurser

Se även
 Insatsstyrka
 Insatsvara